Джордж Мичель Эммануэль III, более известный под сценическим именем Трей Азагтот () — американский музыкант, известный по своему участию в дэт-метал группе Morbid Angel.

Музыкальная деятельность 
Музыкальной деятельностью Азагтот начал заниматься ещё в 16 лет. В 19 лет вместе с басистом Далласом Уордом и ударником Майком Браунингом основал группу Heretic, ныне известную под названием Morbid Angel.

Философия 
Трей Азагтот сторонник позиции индивидуализма, негативного отношения не только к христианству, но и ко всем прочим религиям. Музыка группы Morbid Angel, по словам Трея, не направлена на агрессию к человеку и на разрушение. Она является движущей силой, проистекающих из самих музыкантов, ведущей к раскрепощению и свободе. Трей не одобряет насилие и грабежи, а лишь призывает людей мыслить самостоятельно, избегая внушения, которое оказывает политика, религия и общественное мнение.

Моя основная цель — это непрерывное развитие. Хочется побольше всего узнать, постоянно расширять горизонты своего разума

Азагтот (Азатот) — это творческий псевдоним музыканта, происходящий из «мифов Ктулху» Г. Ф. Лавкрафта (см. Азатот).

Имя Trey намекает на цифру три в настоящем имени этого гитариста — Эмануэль Третий (Emmanuel III).

Трей: «В детстве я был аутсайдером. Я был странным, непонятным для других мальчишкой. Не вписывался ни в школьное образование ни в собственную семью. По большому счету я всегда был зловещим. Не плохим, а именно зловещим. Дело в том, что во мне мало человеческого. Да, я понимаю чужую людскую теплоту, но при этом сам ее не излучаю».

Увлечения 
Имеет внушительную коллекцию пистолетов. Является активным геймером, среди любимых игр Doom и Quake 3.

Трей (из интервью, сентябрь 2000): «Большую часть времени играю в игру „Quake III: Arena“. У меня есть свой собственный клан — „Души Морские“. Кому интересно, заходите на этот сайт, оцените — www.morbidangel.com/sailorsouls — члены моего сообщества могут играть со мной и ежедневно общаться часами. При этом они знают о том, что я войду в сеть для того, чтобы их убивать».

А еще Трей писал фельетоны для музыкального журнала Guitar World.

Примечания

Ссылки 

Музыканты дэт-метала
Соло-гитаристы
Рок-гитаристы США